Unter Übergewicht versteht man:

 ein erhöhtes Körpergewicht, siehe Übergewicht
 ein Ungleichgewicht durch Verlagerung des Schwerpunktes, siehe Schwerkraft
 den über dem Zulässigen liegenden Gewichtsanteil, siehe Zuladung
 den Anteil eines Wertpapiers am Portfolio erhöhen, siehe Untergewichten (Börse)